Фёдор Васи́льев:
 Васильев, Фёдор (1704/1707—1790) — русский крестьянин, глава многодетной семьи, одна из двух жён которого является мировой рекордсменкой по числу рождённых детей.
 Васильев, Фёдор Александрович (1850—1873) — русский художник.
 Васильев, Фёдор Андреевич (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Васильев, Фёдор Андреевич (1660-е — 1737) — русский художник.
 
 Васильев, Фёдор Викторович (род. 1963) — рок-музыкант, бас-гитарист рок-группы «Круиз».
 Васильев, Фёдор Николаевич (1858—1923) — русский военный, генерал.
 Васильев, Фёдор Павлович (1935—2023) — советский и российский математик, профессор МГУ.
 Васильев, Фёдор Петрович (известен под фамилией: Горев; 1850—1910) — русский драматический актёр.
 Васильев, Фёдор Романович (1904—1972) — советский партийный и государственный деятель.
 Васильев, Фёдор Семёнович (1920—2000) — чувашский советский композитор.
 Васильев, Фёдор Степанович (1919—2000) — Герой Социалистического Труда.